Жак Сирмо́н (; 12 или 22 октября 1559, Рьом — 7 октября 1651, Париж) — французский богослов, иезуит, церковный историк и писатель.

Жак родился в Рьоме, учился в колледже иезуитов в . Прохождение новициата Жак осуществил в Вердене и в Понт-а-Муссоне, в 1576 году он был рукоположен в сан священника. С 1581 года Сирмон учитель риторики в Париже, среди учеников Жака Сирмона в это время — Франциск Сальский. В 1590 году Сирмон отправился в Рим, где он занимал должность секретаря у генерала Общества Иисуса Клаудио Аквавивы до 1608 года.

В Риме Сирмон встречается и общается с Роберто Беллармином и с Цезарем Баронием и тратит время на изучение текстов древних Отцов Церкви, найденных им в библиотеке Ватикана. Вернувшись во Францию, он становится духовником Людовика XIII с 1639 по 1643 год.

Как историк Жак Сирмон подготовил и опубликовал около сорока средневековых латинских и византийских авторов и комментаторов, среди которых:
 Магн Феликс Эннодий (1611)
 Флодоард (1611)
 Сидоний Аполлинарий (1614)
 Жизнь Льва IX, изложенная архидиаконом Вибертом (1615)
 Марцеллин Комит (1619)
 Идаций (1619)
 Анастасий Библиотекарь (1620)
 Карл II Лысый (, 1623)
 Евсевий Кесарийский (1643)
 Авит Вьеннский (1643)
 Гинкмар (1645)
 Теодульф (1646)
 Рабан Мавр (1647)
 Руфин Аквилейский (1650)
  (1650)

Из работ Сирмона важнейшая —  («Соборы древней Галлии»), в трёх томах (1629); а также  («История предопределения») в этой работе объясняет ошибочность учения о предопределении, опубликована в 1648 году. Его  («Различные деяния») в пяти томах издана в 1696 году и переиздавались в Венеции в 1728 году; это сочинение содержат, в частности, исследование Сирмона, в котором он доказывает, что Дионисий Ареопагит и Дионисий Парижский это два отдельных святых, а также «L’Hodoeporicon» («Путешествие») о путешествии Сирмона из Парижа в Рим в 1590 году. Ему приписывают «Elogio di cardinale Baronio» («Похвала кардиналу Баронию»), появившуюся в 1607 году .

Два племянника Жака Сирмона — оба писатели: Жан Сирмон (; 1589—1649) и Антуан Сирмон (; 1591—1643)

Ссылки 
 
 Catholic Encyclopedia (1913), Volume 14. Jacques Sirmond. by Nicholas Aloysius Weber

Иезуиты Франции
Французские писатели XVII века
Латинские писатели
Богословы Франции
Богословы XVI века
Богословы XVII века
Историки XVI века
Историки XVII века
Философы XVI века
Философы XVII века